Giuseppe Sardi è il nome di due diversi architetti del XVIII secolo, omonimi:

 Giuseppe Sardi, nato nelle Marche ed attivo a Roma e Marino
 Giuseppe Sardi, di origine ticinese attivo a Venezia